Вырубово — деревня в Ленинском городском округе Московской области России.

Расположение 
Деревня Вырубово находится на левом берегу реки Битцы, примерно в 5 км к северо-западу от центра города Видное и в 1 км к югу от МКАД. Ближайшие населённые пункты — посёлки Дубровский и Битца. В километре к западу от деревни находится платформа Битца.

История 
Название деревни, предположительно, произошло от некалендарного личного имени Выруб.

В XIX веке деревня Вырубово входила в состав Сухановской волости Подольского уезда. В 1899 году в деревне проживало 45 человек.

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 99 человек (44 мужчины и 55 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 104 человека.

До 2006 года деревня входила в Булатниковский сельский округ Ленинского района, а с 2006 до 2019 года в рамках организации местного самоуправления входила в Булатниковское сельское поселение Ленинского муниципального района.

С 2019 года входит в Ленинский городской округ.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ленинского городского округа